Goudhaantjes (vogels), een geslacht (Regulus) van vogels
 Goudhaan (Regulus regulus) een vogel uit dit geslacht
 Regulidae, de familie waartoe Regulus (als enige geslacht) behoort
 Goudhaantjes (kevers), de onderfamilie Chrysomelinae van de keverfamilie bladkevers (Chrysomelidae)